Armesberg steht für:
 Armesberg, Oberpfälzischer Berg auf dem Gemeindegebiet von Kulmain
 Armesberg (Kulmain), Ortsteil der Gemeinde Kulmain

Siehe auch:
 Armberge 
 Armsberg
 Arnsberg (Begriffsklärung)